Катастрофа Boeing 737 под Мокпхо —  крупная авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 26 июля 1993 года. Авиалайнер Boeing 737-5L9 авиакомпании Asiana Airlines выполнял внутренний рейс OZ733 по маршруту Сеул—Мокпхо, но при заходе на посадку врезался в склон горы Унгео в 7,5 километрах от  и полностью разрушился. Из находившихся на его борту 116 человек (110 пассажиров и 6 членов экипажа) выжили 48.

Катастрофа рейса 733 стала крупнейшей в истории Республики Кореи (на 2019 год — вторая, после катастрофы Boeing 767 в Пусане в 2002 году). Также эта авиакатастрофа стала первой в истории самолёта Boeing 737-500 и крупнейшей по количеству погибших (до катастрофы в Перми, 88 погибших).

Самолёт 
Boeing 737-5L9 (регистрационный номер HL7229, заводской 24805, серийный 1878) был выпущен в 1990 году (первый полёт совершил 14 июня). 26 июня того же года был передан авиакомпании Maersk Air (борт OY-MAB). 27 ноября 1992 года был куплен авиакомпанией Asiana Airlines и получил бортовой номер HL7229. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями CFM International CFM56-3B1. На день катастрофы совершил 5707 циклов «взлёт-посадка» и налетал 7301 час.

Экипаж и пассажиры 
Состав экипажа рейса OZ733 был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — Хван Инки (, ).
 Второй пилот — Пак Тэхван (, ).

В салоне самолёта работали четыре стюардессы.

Всего на борту самолёта находились 116 человек — 110 пассажиров и 6 членов экипажа.

Хронология событий 
26 июля 1993 г. самолёт вылетел из международного аэропорта Кимпхо, Сеул, он направлялся в аэропорт Мокпхо, по расписанию в 15:15.  В то время в районе Мокпхо шёл дождь и дул сильный ветер. Самолёт совершил первую попытку посадки в 15:24, которая не удалась, после чего последовала вторая попытка посадки в 15:28, которая также не удалась.  В 15:38 после двух неудачных попыток посадки, самолёт совершил третью неудачную попытку.  Затем двухмоторный самолёт исчез с радаров в 15:41.  В 15:48 самолет врезался в гору, Унгео.  В 15:50 были обнаружены обломки возле Масанри, округ Хвасун, округ Хенам, провинция Южная Чолла, примерно в 10 километрах к юго-западу от аэропорта Мокпхо.  Эта новость была сообщена двумя выжившими пассажирами, которые выбрались из под обломков и побежали в глубь деревни Хуавон-мион под горой.  Пассажиры сообщили, что самолёт начал отклоняться от курса.

Расследование

Последствия 
Вопреки традиции отказываться после катастрофы от номера разбившегося рейса в знак уважения к погибшим на нём, рейс OZ733 в авиакомпании Asiana Airlines существует и поныне, но по нему летает Airbus A330-300.

См. также 
 Катастрофа Boeing 767 в Пусане
 Катастрофа Boeing 757 под Кали
 Катастрофа Avro 146 под Бассерсдорфом
 Катастрофа Boeing 747 на Гуаме

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network

Авиакатастрофа
Июль 1993 года
События 26 июля
1993 год в Республике Корея
Авиационные происшествия 1993 года
Авиационные происшествия Asiana Airlines
Авиационные происшествия с Boeing 737 Classic
Авиационные происшествия в Республике Корея
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте